Yemişanlı – centro abitato del distretto di Oğuz, in Azerbaigian
 Yemişanlı – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian